Хашба — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хашба, Арсений Константинович  (1900 — 1938) — абхазский языковед, общественный деятель
Хашба, Георгий Наджгович (1936—2013) — заведующий кафедрой высшей математики Абхазского государственного университета.
 Хашба, Нодар Владимирович (род. 1951) — российский и абхазский государственный деятель, премьер министр Абхазии в 2004—2005 годах.
Хашба, Инна Мушниевна (1938 – 1967) - этномузыковед. Первая абхазка-музыковед
Хашба, Мери Мушниевна — абхазский учёный